Kremlin Cup 2019, właśc. VTB Kremlin Cup 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2019 z cyklu Kremlin Cup rozgrywany w dniach 14–20 października 2019 roku w Moskwie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 922 520 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019 w Rosji
2019